Auricularia är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Auricularia i familjen Auriculariaceae, ordningen Auriculariales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Auriculariaceae, ordningen Auriculariales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Basidiesvampar
Auricularia